André De Biase (1956), accreditato anche come André de Biase – attore brasiliano
 Guido De Biase (...–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Luca De Biase (1956) – giornalista e saggista italiano
 Mario De Biase (1952) – politico e manager italiano
 Paola Gaiotti De Biase (1927-2022) – politica italiana

Altro
 Banca De Biase, fino al 1942 Banca Gallo & De Biase – banca italiana

Pagine correlate
Di Biase